Wojciech Dzierzgowski (1893–1964) – porucznik żandarmerii i piechoty Wojska Polskiego, nadkomisarz Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 Wojciech Dzierzgowski (ur. 1967) – inżynier, polityk, wicewojewoda podlaski

Przypisy